

События 
 Консулы Нуммий Туск и Гай Анний Ануллин.
 Строительство Дворца Диоклетиана в Далмации.
 Галерий разбил карпов в Малой Скифии.
 Галерий терпит поражение в Иране (по другой датировке, в 296 году).
 Китайские дипломаты путём интриг вызвали убийство царевича табгачей, смерть хана от горя. Разделение табгачей на три аймака во главе с ханами Лугуанем, Ито и Илу.
 295—315 — Хан табгачей Илу.

Родились 
 Ши Ху — император государства Поздняя Чжао.

Скончались 
 Домнио Бергамский — святой мученик из Бергамо.
 Лю Хуэй — китайский математик.
 Максимилиан (мученик) — раннехристианский святой мученик.
 Сусанна Римская — единственная дочь римского пресвитера Габиния.

См. также